Il torneo di pallacanestro femminile agli Island Games 2003, si è svolto dal 29 giugno al 4 luglio 2003 a Guernsey, ed ha visto l'affermazione di .

Svolgimento

Classifica

Finali 
5º - 6º posto

3º - 4º posto

1º - 2º posto

Classifica

Fonti 
 

Pallacanestro agli Island Games 2003